A Copa Africana dos Campeões de 1985 foi a 21.ª edição desse torneio. O torneio foi jogado por 36 equipes. FAR Rabat, do Marrocos, tornou-se campeão pela primeira vez do continente africano.

Clubes classificados

Rodada preliminar

|}
1 USFA desistiu.

Primeira  Rodada

|}
1 Ports Authority desistiu. 
2 Marine Club abandonou. 
3 Invincible Eleven foram expulsos da competição por colocar um jogador inelegível em campo.

Oitavas-Finais

|}

Quartas-Finais

|}

Semi-Finais

|}

Final

|}

Campeão

Referências
RSSSF.com

Liga dos Campeões da CAF